Poetica (Aristoteles)
Poëtica, voorschriften of normen voor kunstenaars